Dies ist eine Liste indischer Zeitungen:

Auflagenstärkste Tageszeitungen 
Die folgende Liste stellt eine Übersicht der 15  auflagenstärksten Tageszeitungen 2013 in Indien dar.

Dem Indian Readership Survey (IRS) 2013 zufolge waren die zehn meistgelesenen Tageszeitungen Dainik Jagran (15,527 Mio. Leser), Hindustan (14,246 Mio. Leser), Dainik Bhaskar (12,857 Mio. Leser), Malayala Manorama (8,565 Mio. Leser), Daily Thanthi (8,156 Mio. Leser), Rajasthan Patrika (7,665 Mio. Leser), The Times of India (7,254 Mio. Leser), Amar Ujala (7,071 Mio. Leser), Mathrubhumi (6,136 Mio. Leser) und Lokmat (5,601 Mio. Leser).

Auflagenstärkste Wochenzeitungen 
Die folgende Liste stellt eine Übersicht der 5 auflagenstärksten Wochenzeitungen 2013 in Indien dar.

Alphabetische Übersicht 
Dies ist eine alphabetische Liste indischer Zeitungen:

Siehe auch 
Liste von Zeitungen

Weblinks 
 Audit Bureau of Circulations (Indien)

Einzelnachweise 

!
Indien